Ниже приведён список регионов на поверхности Марса, которые получили характеристику «земель». Землями на Марсе называют обширные возвышенности, которые, как правило, представляют собой наиболее древние участки поверхности Марса.

Термин «земля» () был предложен группой по марсианской номенклатуре Международного астрономического союза и одобрен на XVII Генеральной ассамблее в 1979 году.

См. также 
 Список деталей поверхности объектов Солнечной системы
 Список деталей альбедо на Марсе
 Список минералогических объектов на Марсе
 Список хаосов на Марсе
 Список квадрантов Марса

Примечания

Ссылки 
 Mars features database distributed with xephem v3.3
 Google Mars

Земли Марса
Марс